Maple Creek est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Maple Creek, ville de la Saskatchewan
 Maple Creek, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
 Maple Creek, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
 , cratère de météorite en Saskatchewan

, communauté du comté de Humboldt en Californie
, communauté du Comté d'Outagamie dans le Wisconsin
, communauté du comté de Chelan dans l'État de Washington

Homonymie de toponyme